Mohammed Al-Kharashy(Riade, 7 de janeiro de 1956) é um treinador de futebol profissional saudita,

Carreira 
Comandou a Arábia Saudita em 1994, na Copa Rei Fahd de 1995 e na Copa do Mundo de 1998, após a saída de Carlos Alberto Parreira, que perdeu duas partidas. Com a seleção já eliminada, ele foi o treinador no empate contra a África do Sul.

Treinadores de futebol da Arábia Saudita
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Treinadores da Seleção Saudita de Futebol
Naturais de Riade